Кузнецовы — династия купцов и фабрикантов Российской империи, в XIX—XX столетиях были владельцами фарфоровых и фаянсовых фабрик. В основном были старообрядцами.

Бывшие предприятия Кузнецовых (уже национализированные) существовали как во времена СССР, так и позже, в странах, появившихся после его распада. Среди их крупнейших заводов — Будянский фаянсовый и Славянский фарфоровый, располагавшиеся на Украине.

История династии 

Основателем рода будущих «фарфоровых королей» был Яков Васильевич Кузнецов (1761―1816/23), который происходил из крепостной семьи старообрядцев-поповцев.

В 1810 году он выкупил самого себя у помещика и начал собственное дело, открыв небольшой завод по производству фарфоровых изделий. Яков Васильевич привлёк к предприятию двух своих сыновей: Терентия и Анисима.

В 1832 году Терентий Яковлевич Кузнецов открывает завод в деревне Дулёво Владимирской губернии, в будущем ― Дулёвский фарфоровый завод.

В 1840—1850 годах Терентий Яковлевич приобрёл завод в селе Коротково, который ранее принадлежал купцу Сафронову. Примерно в это же время Сидор Кузнецов строит вблизи Риги, Лифляндская губерния, новый завод. В 1853 году произошёл раздел имущества между наследниками Терентия и Анисима Яковлевича: сыновья Терентия Яковлевича (Сидор и Емельян) взяли себе заводы в Дулёво и Риге. Дела у сыновей Анисима Яковлевича (Николая и Адриана) развивались не так успешно, как у Терентьевичей (особенно в сравнении с Сидором, который сумел значительно приумножить доставшуюся ему часть состояния своих отца и деда).

В 1846 году в семье Сидора Терентьевича родился сын Матвей. Матвей Сидорович был единственным сыном в семье. После смерти отца в 1864 году он стал управлять отцовскими делами, но по-прежнему пребывал под опекой трёх зятьёв (мужей его двух старших сестёр и одной младшей сестры) — М.  В.  Анисимова, А.  Я.  Щепетильникова и С.  В.  Балашова — вплоть до своего совершеннолетия. С 1867 года, когда ему исполнился 21 год, Матвей Сидорович стал полновластным владельцем отцовского наследства.

В 1867 году Матвей Сидорович основал фаянсовую фабрику в селе Байрак Харьковской губернии.

В 1870 году Н.  С. Кузнецов приобрёл фарфоровый завод Ауэрбаха (позже ― Тверская фабрика или Конаковский фаянсовый завод).

В 1886 году фаянсовая фабрика в селе Байрак (Харьковская губерния) была перенесена в село Буды. В 1887 году начала работу «Ново-Харьковская фабрика М.  С.  Кузнецова в селе Буды» (позже ― Будянский фаянсовый завод). Она стала четвёртой фабрикой в составе фарфоровой империи Кузнецовых.

В 1891 году Н.  С.  Кузнецов приобрёл фарфоровый завод Ф.  Я.  Гарднера в Вербилках, основанный ещё в 1766 году (современный «Фарфор Вербилок»). Это предприятие имело долгую историю и устоявшийся круг своих постоянных клиентов, поэтому Матвей Сидорович сохранил его торговую марку.

В 1889 году было основано «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова».

С 1902 года М. С.  Кузнецов — «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

После Октябрьского переворота 1917 года почти все предприятия Кузнецовых, кроме фабрики в Риге (которая стала столицей новой Латвийской республики), были национализированы. Большинство членов семьи к 1921 году поселились в Латвии. В этот период было создано латвийское «Общество М.  С.  Кузнецова». Представители семьи, которые остались в советской России, были репрессированы и попадали в лагеря. Николая Николаевича осудили на 15 лет. Георгий Матвеевич и его племянник Николай Александрович в 1920-х годах были осуждены за «шпионаж в пользу Латвии» и отправлены в ссылку в Тобольск. К Николаю Александровичу приехала его жена Софья Александровна. В 1925 году ему вместе с семьёй было разрешено выехать в Латвию.

В 1940 году, после присоединения Латвии к СССР, на семью посыпались новые неприятности. Предприятие в Риге было национализировано, а сами члены семьи привлекли внимание советских органов госбезопасности. Георгий Матвеевич и Николай Александрович были высланы в лагерь в Соликамске. Жена Георгия Матвеевича, Мария Ивановна, 13 лет прожила в спецпоселении в Томской области, где и умерла в 1954 году. Детей у четы не было. В 1943 году Николаю Александровичу разрешили переехать в Нарым, где он позднее воссоединился с Софьей Александровной и детьми Мариной и Кириллом. Только в начале 1980-х годов Софье Александровне с дочкой Мариной Александровной и внуком Вадимом разрешили вернуться в Ригу. Её сын Кирилл Александрович остался жить в Москве.

Во время Второй мировой войны большинство Кузнецовых выехали из Латвии .

Представители фамилии 
 Яков Васильевич (1761—1816/23) — основатель династии, пионер в области фарфоровой индустрии. Основатель первого завода и будущей «фарфоровой империи Кузнецовых». Имел двух сыновей: Терентия и Анисима.
 Терентий Яковлевич (1781—1848)
 Сидор Терентьевич (1806—1864)
 Матвей Сидорович (1846—1911)
 Клавдия Матвеевна (1867—1936)
 Николай Матвеевич (1868—1938)
 Николай Николаевич — в 1920 году был осужден ВЧК на 15 лет лишения свободы
 Сергей Матвеевич (1869—1945)
 Александр Матвеевич (1870—1937)
 Николай Александрович (умер 1 декабря 1943) — в 1920-х годах был репрессирован. Выслан в Тобольск как «латвийский шпион». В 1925 году выехал с женой в Ригу. Позднее был снова сослан. Женат на Софье Александровне. Дети:
 Марина Александровна
 Кирилл Александрович
 Наталья Тримайлова — дочь Софьи Александровны от первого брака.
 Константин Матвеевич (1873—1874)
 Георгий Матвеевич (1875—1941) — репрессирован. Своих детей не было.
 Иван Матвеевич (1874—1898)
 Павел Матвеевич (1877—1902)
 Михаил Матвеевич (1880—1938)
 Анна Матвеевна (1882—1964)
 Емельян Терентьевич
 Анисим Яковлевич (1786—1850)
 Николай Анисимович
 Адриан Анисимович

См. также 

 Будянский фаянсовый завод
 Дулёвский фарфоровый завод

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пухляк О. Матвей Сидорович Кузнецов. Сайт Русского культурного наследия Латвии.
Предприниматели России
Промышленники России